Logos (von altgriechisch ) steht für:

 Logos, philosophischer und religiöser Begriff
 Logos (Aristoteles), eine der drei Arten der Überzeugung in der klassischen Rhetorik
 Logos Gruppe, Unternehmen für Freizeitgastronomie und Projektentwicklung
 Logos Bibelsoftware, plattformübergreifende Bibelsoftware
 Logos Verlag Berlin, deutscher wissenschaftlicher Verlag
 Logos, Sprache in einem Computer-Spiel, siehe Tabula Rasa (Computerspiel) #Logos
 (58534) Logos, Objekt im Kuipergürtel

Schiffe:
 Logos (Schiff), Schiff des christlichen Missionswerks Operation Mobilisation
 Logos II, Schiff des christlichen Missionswerks Operation Mobilisation
 Logos Hope, Schiff des christlichen Missionswerks Operation Mobilisation

LOGOS steht für:
 LOGOS, Freie Zeitschrift für wissenschaftliche Philosophie
 LOGOS International, christliches Missionswerk

Siehe auch:
 Logo (Begriffsklärung)